Спортсмены Тонга 8 раз принимали участие в летних олимпиадах, начиная с олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе, а также единожды на зимней олимпиаде 2014 года.

Всего на летних Олимпийских играх страну представляли 31 мужчина и 6 женщин, принимавших участие в соревнованиях по боксу, дзюдо, лёгкой атлетике, плаванию, стрельбе из лука, тхэквондо и тяжёлой атлетике. Наиболее многочисленная делегация представляла Тонга на дебютных для страны Олимпийских играх 1984 года, а также Играх 2016 года (по 7 человек). В зимних Олимпиадах Тонга дебютировала на играх 2014 года в Сочи, где страну представлял один саночник.

Единственную для страны олимпийскую (серебряную) медаль завоевал в 1996 году в Атланте боксёр Паэа Вольфграмм в весе свыше 91 кг.

Спортивная ассоциация и Национальный олимпийский комитет Тонга была образована в 1963 году, признана МОК в 1984 году.

Медали

Серебро 
 1996: Бокс, свыше 91 кг — Паэа Вольфграмм

Медальный зачёт по годам

Количество участников 
на летних Олимпийских играх 

на зимних Олимпийских играх 

 в скобках приведено количество женщин в составе сборной

См.также
Список знаменосцев Тонги на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Тонга на официальном сайте Олимпийского движения
  Спортивная ассоциация и национальный олимпийский комитет Тонга